Добрая Воля — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Добрая Воля — деревня в Лунинецком районе Брестской области.
 Добрая Воля — деревня в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Добрая Воля — посёлок в Завьяловском районе Алтайского края.
 Добрая Воля — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Добрая Воля — посёлок в Ряжском районе Рязанской области.

Украина 
 Добрая Воля — село в Новобугском районе Николаевской области.

См. также 
 Добрая воля